Die IBSF U21-Snookerweltmeisterschaft 1997 war die elfte Austragung der Junioren-Weltmeisterschaft im Snooker. Sie fand vom 17. bis 31. August 1997 in den Ivy Rooms in Carlow statt und wurde von der International Billiards & Snooker Federation veranstaltet.

Weltmeister wurde Marco Fu durch einen 11:7-Sieg im Finale gegen den Belgier Björn Haneveer. Fu war nach Chan Kwok Ming im Vorjahr der zweite aus Hongkong stammende U21-Weltmeister im Snooker.

Finalrunde

Century-Breaks

Quellen 

1997
Snookerveranstaltung 1997
County Carlow
Billardturnier in Irland